Palaeoctopodidae — семейство вымерших осьминогов, включает 2 рода. Известны с конца мелового периода. Это были активно плавающие хищные животные с хорошо развитым зрением. Ископаемые остатки Palaeoctopus pelagicus найдены в Мексике (Нуэво Леон), их возраст 93,5—89,3 миллионов лет.

Классификация 
В род включают 2 вымерших рода:
 Keuppia
 Palaeoctopus

Примечания 

†
†
Вымершие головоногие
Моллюски мелового периода